Харикејн (Јута)
 Харикејн (Западна Вирџинија)
 Hurricane (музичка група), српска вокална група
 Херикејнси, рагби јунион тим
 Бензокаин (хурикаин, ), органско једињење